Vingt-Deux-Mars ou XXII-Mars ou 22-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

22 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En France, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Le  : Création de la commune du Grand Hameau, en Manche, qui devient un an plus tard Rocheville.
 Le  : Rafle allemande visant la Résistance, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, Saint-Claud et Saint-Laurent-de-Céris en  Charente.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 22 de Marzo » ou « Veintidos de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 22 de Marzo », à Veracruz, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
22